Des élections municipales se déroulent en Italie le , ainsi que le  en cas de ballotage.

Résumé

Résultats par ville

Aoste 
Bruno Giordano succède à Guido Grimod, tous deux membres de l'UV. Cependant, ce parti, avec ses alliés de la coalition Vallée d'Aoste (SA et FA) ont coupé leurs liens avec le Centre-gauche, et, pour ce scrutin, ils s'allient au Centre-droit. Malgré ce changement, l'UV et ses nouveaux alliés sont élus aisément. Le Centre-droit met ainsi la main sur la mairie d'Aoste.

Vote populaire

Bolzano 
Le maire démocrate sortant Luigi Spagnolli est réélu dès le premier tour. Le Centre-gauche conserve la mairie de Bolzano.

Vote populaire

Venise 
Giorgio Orsoni, du Centre-gauche, succède à Massimo Cacciari.

Vote populaire

Notes et références

Notes

Références 

2010
Municipales
Politique en mars 2010
Politique en avril 2010